Франчакорта — місцевість в Італії
 Франчакорта — італійське біле ігристе вино